Galfetti est un patronyme porté notamment par ;

 Aurelio Galfetti (1936-2021), architecte suisse ;
 Duilio Galfetti, violoniste et mandoliniste suisse.